Nikola Zrinski ist der Name folgender Personen:
* Nikola Šubić Zrinski (~1508–1566), kroatischer Feldherr des kroatisch-ungarischen Königs Ferdinand I.
 Nikola III. Zrinski († 1534), kroatischer Hochadliger, Diplomat und Feldherr aus dem Hause Zrinski

Siehe auch:
 Nikolaus Zrinski (Nikola Zrinski; 1620–1664), Ban von Kroatien, königlicher Feldherr und Dichter